Il singolare del torneo di tennis Austrian Open 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Albert Costa che ha battuto in finale Fernando Vicente 7–5, 6–2, 6–7(5), 7–6(4).

Teste di serie 

 Evgenij Kafel'nikov (semifinali)
 Karol Kučera (terzo turno)
 Àlex Corretja (terzo turno)
 Tommy Haas (secondo turno)
 Albert Costa (campione)
 Nicolás Lapentti (quarti di finale)
 Fernando Meligeni (quarti di finale)
 Younes El Aynaoui (secondo turno)

 Andrij Medvedjev (terzo turno)
 Marat Safin (secondo turno)
 Franco Squillari (secondo turno)
 Hicham Arazi (terzo turno)
 Fernando Vicente (finale)
 Daniel Vacek (terzo turno)
 Fernando Vicente (semifinali)
 Alberto Martín (terzo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1999